Kammerl ist der Familienname folgender Personen:

 Reiner Kammerl (* 1961), deutscher Historiker und Archivar
 Rudolf Kammerl (* 1971), deutscher Pädagoge, Erziehungswissenschaftler und Hochschullehrer
 Sabine Kammerl (* 1962), deutsche Fotografin, Objekt-, Installations- und Videokünstlerin

Kammerl ist der Ortsname von:
 Kammerl (Gemeinde Schörfling), Ortsteil von Schörfling am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch:
 Wasserkraftwerk Kammerl